Foulques est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Foulques est un prénom français médiéval procédant de l'ancien cas sujet de l'anthroponyme germanique Folco. Folco est basé sur l'élément vieux bas francique *folk « peuple, foule, armée ? » (cf. allemand volk, néerlandais volk, anglais folks et folklore), issu du germanique commun *fulka(z) « foule, armée ».

Ce prénom est dynastique chez les comtes d'Anjou.

Il tombe en désuétude à la fin du Moyen Âge.

Saints chrétiens 
 Foulques le Vénérable  († 900), archevêque de Reims (882-900) ; fêté le 10 juin.
 Foulques de Neuilly († vers 1202), bienheureux, fondateur de l'abbaye des moniales de Notre-Dame-des-Champs, prêtre de paroisse à Neuilly-sur-Marne en 1191, prêcheur de la quatrième croisade ; fêté le 2 mars.
 Foulques de Toulouse († 1231), ou Folquet de Marseille, originaire de Gênes, ménestrel puis abbé de l'abbaye cistercienne du Thoronet dans le département du Var vers 1200, et enfin évêque de Toulouse en 1206 ; fêté le 25 décembre.

Comtes d'Anjou 
 Foulques  d'Anjou ou Foulques le Roux (avant 886 - mort peu après 941);
 Foulques II d'Anjou ou Foulques le Bon (avant 929 - 958/960) ;
 Foulques III d'Anjou ou Foulques Nerra (le Noir) (965/970 - 1040) ;
 Foulques IV d'Anjou ou Foulques le Réchin ou le Querelleur (1043 - 1109) ;
 Foulques V d'Anjou ou Foulques le Jeune, roi de Jérusalem (1092 - 1144).

Autres personnages portant ce prénom 
 Foulques de Vendôme († 1066), comte de Vendôme
 Foulques de Corbie († 1095), abbé de Corbie
 Foulques I d'Este († 1128), seigneur d'Este
 Foulques de Chartres († 1127), chroniqueur de la première croisade
 Folquet de Marselha († 1231), autrement dit Foulques de Toulouse ou Foulques de Marseille, troubadour et évêque
  († 1258), hors-la-loi du Moyen Âge
 Foulques de Villaret († 1319),  maître de l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem
 Foulques (Fulco) († ~tournant du  s.), moine bénédictin français, premier évêque d’Estonie, auxiliaire de l’archevêque de Lund (Suède), nommé en 1167 pour le service de l’Église catholique romaine en Estonie.

Personnages de fiction 
 Foulques d'Alzey (Volker von Alzey) personnage de la Chanson des Nibelungen.
 Foulques est le nom du personnage joué par Thomas Deseur dans une vidéo de Amixem

Animaux 
Les foulques sont un genre d'oiseaux de la famille des Rallidae.

Notes et références 

it:Folco